

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 1 podsdtawowa
 Glinice - część miasta Będzin
 Glinice - część miasta Radom
 Glinice - część miasta Sanok
 Glinice – część wsi Kozia Góra w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce
 Glinice - część wsi Pakosław w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Glinice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk
 Glinice - część wsi Grodzisko Dolne w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Grodzisko Dolne

Inne 
 Glinice – wzgórze i obszar w Sanoku
 Glinice - część wsi Wieszowa

Zobacz też 
 Glinice Wielkie, Glinice-Domaniewo
 Glinica, Glina, Glinianki